Ciudad Encantada (in spagnolo: "città incantata") può riferirsi a:

Spagna
Ciudad Encantada, sito naturale nella Provincia di Cuenca, in Castiglia-La Mancia
Ciudad Encantada sito naturale presso Tamajón, nella Provincia di Guadalajara, in Castiglia-La Mancia

Mitologia
Ciudad Encantada, uno dei tanti nomi con cui è conosciuta una città mitica della Patagonia

Sport
Ciudad Encantada, squadra di pallamano di Cuenca